Seveso (plaats), plaats in Italië
Sevesoramp, ramp nabij Seveso
Seveso (richtlijn), Europese richtlijn met betrekking gevaarlijke stoffen.
Sevesobedrijf, bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert of verhandelt
Antonio Seveso, Italiaans voetballer